Канглы — многозначное слово.

 Канглы — ногайское село в Минераловодском районе Ставропольского края.
 Канглы — железнодорожная станция Минераловодском районе Ставропольского края.
 Канглы — родовое объединение в составе казахов старшего жуза, киргизов, узбеков, башкир.